Aleksandr Potapow – rosyjski wojskowy
 Aleksandr Potapow – rosyjski szachista
 Aleksandr Potapow – radziecki i rosyjski aktor